O Fluminense Football Club Sub-20 em 2013 participará de cinco competições: Campeonato Carioca Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Copa São Paulo e Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior de 2013.

Elenco atual 
 Atualizado em 7 de agosto de 2012.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador lesionado/contundido
 +: Jogador em fase final de recuperação
 +: Jogador que volta de lesão/contusão
 : Jogador suspenso
 : Jogador convocado à Seleção Brasileira de Futebol
 : Jogador convocado à Seleção Croata de Futebol

Transferências 
 Legenda
 : Jogadores que retornam ou chegam de empréstimo
 : Jogadores emprestados ou voltam após empréstimo
 Última atualização em 20 de janeiro de 2013.

Entradas

Saídas

Competições

Copa São Paulo 

 Fase de grupos - Grupo S
Na  primeira fase os clubes jogarão entre si, dentro do grupo em turno único, classificando-se para a segunda fase o clube que obtiver o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos e os sete clubes melhores segundos colocados, independente do grupo a que pertençam.

 Fase final

Campeonato Carioca Sub-20

Taça Guanabara 

 Fase de grupos - Grupo B

Taça Rio 

 Fase de grupos - Grupo B

Classificação geral 
Para a definição da classificação geral, excluem-se os pontos obtidos nas fases semifinal e final de cada turno. Ao final do campeonato, o campeão e o vice-campeão ocuparão a primeira e segunda colocações independente do número de pontos.

Notas 
 CLAS. São considerados clássicos as partidas contra ,  e 

Temporada 2013 - Categorias de Base

O Fluminense Football Club Sub-17 em 2013 participará de quatro competições: Campeonato Carioca Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-17 e Alkass International Cup.